Maria Helena (Paraná)  município brasileiro situado no Paraná
Maria Helena Vaquinhas de Carvalho, poetisa portuguesa conhecida como Maria Helena
María Elena  comuna chilena
Maria Helena Veronese Rodrigues  política brasileira radicada em Roraima

Desambiguações de topônimos